Coscinoderma är ett släkte av svampdjur. Coscinoderma ingår i familjen Spongiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Coscinoderma